Charles Taylor (político liberiano) — presidente da Libéria de 1997 a 2003
Charles Taylor (filósofo) — canadense 
Charles Taylor (físico) — britânico 

Desambiguações de antropônimos